Saint-Mammès, commune française de Seine-et-Marne 
 Saint Mammès de Césarée, saint martyr
 Gare de Saint-Mammès, gare ferroviaire de Saint-Mammès 
 Cathédrale Saint-Mammès de Langres, Haute-Marne